Натуральне число 1495
 1495 рік до нашої ери
 1495 рік нашої ери